Annamit bezeichnet Begriffe mit Bezug zu Annam, einer historischen Bezeichnung für Vietnam:

 Annamit, die während der Kolonialzeit übliche Bezeichnung für Vietnamesen
 Annamit, eine seltene Hunderasse, siehe Liste seltener Hunderassen#A

Die Abkürzung annamit. steht für:
 Annamitische Sprache, die kolonialzeitliche Bezeichnung für die Vietnamesische Sprache

ANNAMIT